A 2015-ös Superbike világbajnokság volt a sorozat huszonnyolcadik kiírása. A szezon során tizenhárom helyszínen összesen huszonhat versenyt rendeztek.

A bajnokságot a Kawasakis brit Jonathan Rea nyerte, pályafutása során először, és a mögötte lévő három helyen is honfitársai végeztek. Jellemző volt a szezon brit egyeduralmára, hogy a futamok közül csak egyet nem ők nyertek (a szezonzáró katari hétvége első versenyén Jordi Torres diadalmaskodott, de a pole-pozíciók és a leggyorsabb körök közül is majdnem mindet megszerezték, itt egyedül Davide Giugliano volt képes szerezni két szuperpole-t, valamint futni egy leggyorsabb kört.

Versenyek

Versenyzők, csapatok

A világbajnokság végeredménye

Konstruktőri verseny

Jegyzetek

Külső hivatkozások 

A Superbike-világbajnokság hivatalos weboldala

2015 a motorsportban
Superbike világbajnokságok